Internationale Islamische Universität oder International Islamic University steht für: 

 Internationale Islamische Universität Malaysia (IIUM)
 Internationale Islamische Universität Islamabad (IIUI), Pakistan
 Internationale Islamische Universität Chittagong (IIUC), Bangladesch
 International Islamic University of Averroes, Spanien
 Jamia Farooqia – International Islamic University, Pakistan
 Internationale Islamische Universität Indonesia  (IIUI)